Le mot masculin peut désigner :
 ce qui est du sexe mâle ou s'y rapporte
 ce qui se rapporte à la masculinité
 le genre grammatical masculin, notamment marqué en français via les articles « le » et « un ».

Voir aussi
 
 Épicène
 masculinité